Marattiaceae är en familj av kärlväxter. Marattiaceae ingår i ordningen Marattiales, klassen Marattiopsida, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Marattiaceae 137 arter. 

Marattiaceae är enda familjen i ordningen Marattiales. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Marattiaceae